Os 11º Jogos Pan-Africanos estão marcados para 4 a 18 de Setembro de 2015 em Brazavile, Congo. Esta edição marca os 50 anos dos Jogos, que regressam à capital congolesa, que acolheu a primeira edição, em 1965.

Escolha da sede
Gana, o Quénia e o Congo mostraram-se interessados em avançar com uma candidatura para os 11º Jogos Pan-Africanos. O Conselho Supremo dos Desportos em África elegeu Brazavile, no Congo, como sede, no dia 14 de Setembro de 2011.

Nações participantes 

 (Anfitrião)

Desportos
Os Jogos Pan-africanos de 2015 incluirão 20 desportos,além de dois esportes para Atletas de Elite com Deficiências (atletismo e halterofilismo):

 Andebol
 Atletismo
 Badminton
 Basquetebol
 Boxe
 Ciclismo
 Esgrima
 Futebol
 Halterofilismo
 Judo
 Karaté
 Lutas
 Natação
 Petanca
 Rugby
 Ténis
 Ténis de mesa
 Taekwondo
 Voleibol
 Voleibol de praia

Calendário
A agenda dos Jogos é a seguinte:

Ligações externas
 Website oficial

Jogos Pan-Africanos
Eventos multiesportivos de 2015
Desporto na República do Congo em 2015